Сенсация:
 Сенсация — необычное происшествие, получившее широкую огласку.
 «Сенсация» — фильм Вуди Аллена 2006 года.
 «Сенсация» — российский фильм 1993 года.
 «Сенсация» — роман Ивлина Во.